Énos, bibliai alak, Sét fia
 Énos, utónév
 Enos a tűzlepkék (Lycaeninae) alcsaládjában a farkincásboglárkák (Eumaeini) nemzetség egyik neme.
 Enos a Mercury-Atlas–5 űrhajón utazó csimpánz, az első amerikai orbitális repülés főpróbáján felbocsátott kísérleti majom